Indos

Osoby o nazwisku Żyro:
 Jarosław Żyro − sędzia piłkarski
 Michał Żyro − polski piłkarz
 Tomasz Żyro